В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Лукас ():
 Лукас — округ в штате Айова.
 Лукас — округ в штате Огайо.